Kirchgässner ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Kirchgässner (1923–2007), deutscher Historiker, Wirtschaftswissenschaftler
 Gebhard Kirchgässner (1948–2017), deutsch-schweizerischer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Helmut Kirchgässner (* 1938), deutscher Sportwissenschaftler und Hochschullehrer
 Klaus Kirchgässner (1931–2011), deutscher Mathematiker
 Wolfgang Kirchgässner (1928–2014), deutscher Geistlicher, Weihbischof von Freiburg im Breisgau

Siehe auch:
 Kirchgessner